L'Eurolega di pallacanestro femminile 2010-2011 è la ventesima edizione della massima competizione europea per club.

Le squadre partecipanti erano 24, in rappresentanza di 12 nazioni. Le formazioni sono state divise in 4 gironi di 6 squadre ciascuna, con partite di andata e ritorno. Le prime 4 di ogni girone si sono qualificate alla fase a eliminazione diretta.

Le squadre qualificate sono state classificate in base ai punti e, in caso di parità, alla differenza canestri. Gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta sono stati così determinati secondo un tabellone di tipo tennistico.

Ottavi e quarti di finale si sono giocati al meglio delle tre partite. La squadra meglio classificata ha giocato in casa la prima partita e l'eventuale bella.

La final four è stata disputata dall'8 al 10 aprile 2011 a Ekaterinburg, in Russia.

Squadre partecipanti

Regular season

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Ranking fase finale

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale

Quarti di finale 

*eventuale

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finale

Statistiche individuali

Punti

Rimbalzi

Assist

Voci correlate 
EuroCup Women 2010-2011
Euroleague Basketball 2010-2011
EuroChallenge 2010-2011
Eurocup 2010-2011

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
2011